Collegio elettorale di Acqui – collegio elettorale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Acqui – collegio elettorale del Regno d'Italia